HGA est un sigle qui peut désigner :
 Histoire générale de l'Afrique, un projet entrepris par l'UNESCO dès 1964 pour permettre aux Africains de reconquérir leur identité culturelle, de remédier à l’ignorance généralisée sur le passé du continent africain et enfin de se libérer de la lecture coloniale de leur histoire.

HGA est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Hargeisa, un aéroport de Hargeisa, en Somalie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports